Talas kan syfta på

Geografi

Finland 

 Talas (ö), Norra Savolax, Varkaus,

Indonesien 

 Mota Masin, vattendrag,

Kazakstan 

 Taraz, Zjambyl, 
 Talas Aūdany, distrikt, Zjambyl, 
 Talas (flod) – en flod i Centralasien med start i Kirgizistan och utlopp i Kazakstan

Kirgizistan 

 Talas (provins), oblast, 
 Talas (distrikt), rajon, 
 Talas (ort), 
 Talas (flod),  – en flod i Centralasien med start i Kirgizistan och utlopp i Kazakstan

Se även
Slaget vid Talas

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar